Тропико де Кансер има више значења:

 Тропико де Кансер (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тропико де Кансер (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тропико де Кансер (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику